Лидия Матвеевна Селихова (дев. фамилия — Чернова; 19 марта 1922 года, д. Братское, Рыбинская губерния, Советская Россия — 7 февраля 2003 года) — советская конькобежка. Двукратная чемпионка мира, чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Заслуженный тренер СССР (1971). Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

Окончила с отличием Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Биография 
Родилась 19 марта 1922 года в деревне Братское Рыбинской губернии (ныне — Ярославская область). С двухлетнего возраста жила в Ленинграде.

Начала бегать на коньках в 15 лет. В 1939 году в Архангельске выиграла всесоюзные юношеские соревнования. Тренировалась под руководством Д. Косицина, позже — Евгения Сопова. С 1948 по 1957 годы восемь раз участвовала на чемпионатах мира среди женщин, дважды становилась чемпионкой, однажды серебряным призёром и дважды — бронзовым.

Выступала за спортивный клуб «Зенит» (Ленинград) в 1946—1956, с 1957 года за «Труд» (Ленинград).

Скончалась 7 февраля 2003 года на 81-м году жизни. Похоронена на Серафимовском кладбище.

Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Рекорд мира 
30 января 1953 года на льду катка Медео установила рекорд мира на дистанции 1000 метров — 1.36,4.

Результаты 

 В скобках указаны места по отдельным дистанциям, в порядке забегов. Для чемпионатов мира и СССР до 1955 — (500, 3000, 1000 и 5000), с 1956 — (500, 1500, 1000, 3000).

Примечания

Ссылки 
 Биография Л. Селиховой
 Статистика международных выступлений

Конькобежцы СССР
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры по конькобежному спорту СССР‎
Заслуженные тренеры СССР
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Выпускники Университета имени Лесгафта
Похороненные на Серафимовском кладбище